Парламентские выборы в Гватемале прошли в декабре 1929 года. В результате 33 из 39 избранных членов парламента были сторонники президента Ласаро Чакон Гонсалеса.

Примечания 

Гватемала
Выборы в Гватемале
1929 год в Гватемале
Декабрь 1929 года